

Anno 
 1975 – (MCMLXXV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1975 a.C.

Matematica 
 1975 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1975 Pikelner – asteroide della fascia principale del sistema solare.